Lü är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 呂, förenklat 吕, pinyin Lǚ.  	 	

Den 31 december 2014 var 11 personer med efternamnet Lü bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lü
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Lü Bu (155–199), general
 Lü Buwei (292–235 f.Kr.), adelsman och lärd
 Lü Fengding (aktiv sedan 2004), diplomat och kommunistisk politiker
 Lü Lin (född 1969), bordtennisspelare
 Lü Xiaojun (född 1984), tyngdlyftare

Kvinnor
 Änkekejsarinnan Lü (241–180 f.Kr.), regent
 Lü Yuanyang (född 1983), gymnast

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina